L'Infante Marguerite est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Infante Marguerite en robe rose, huile sur toile de Diego Vélasquez (1653-1654) ;
 L'Infante Marguerite en robe blanche, huile sur toile de Diego Vélasquez (1656) ;
 L'Infante Marguerite en bleu, huile sur toile de Diego Vélasquez (1659).